Rudra –  bóstwo hinduistyczne
 Rudra – grupa muzyczna
 Rudra vina – hinduski instrument muzyczny
 Rudra veena – hinduski musical z 1988